Caseros (Buenos Aires), uma cidade na província de Buenos Aires, Argentina.
Caseros (departamento), um departamento na província de Santa Fé, Argentina.
Caseros (Entre Ríos), um município da província de Entre Ríos, na Argentina.

Ver também
Monte Caseros